Bei der Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1991 in Portugal bestand der Kader der uruguayischen Mannschaft aus den nachfolgend aufgelisteten Spielern. Die Uruguayer scheiterten in der Gruppenphase als Gruppenletzter.

Quelle:

Siehe auch 
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1991/Kader

Einzelnachweise 

Uruguayische Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
Uruguay
Kaderliste